Burg Grimmenstein steht für

 Burg Grimmenstein (Gotha), ehemalige Festung in Gotha, Thüringen 
 Burg Grimmenstein (Vasbeck), abgegangene Burg in Diemelsee, Nordhessen
 Burg Grimmenstein (Niederösterreich), eine Burg in Grimmenstein, Niederösterreich
 Burgruine Grimmenstein (St. Margrethen), Burgruine auf dem Gebiet der Gemeinde St. Margrethen, Kanton St. Gallen, Schweiz
 Ruine Grimmenstein, Burgruine in der Gemeinde Wynigen, Kanton Bern, Schweiz
Siehe auch:
 Grimmstein